Bárcena steht für:
 Bárcena, mexikanischer Vulkan
 Barcena (Tumbaya), Gemeinde in Argentinien
 Barcena-Stausee, Stausee in der spanischen Provinz León

Bárcena bzw. Barcena ist der Familienname folgender Personen:
 Alicia Bárcena Ibarra (* 1952), mexikanische Biologin, Exekutivsekretärin der CEPAL
 Alonzo de Barcena (1528–1598), spanischer Jesuit
 David Bárcena (* 1941), mexikanischer Reitsportler
 Diego Bárcena (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Gómez Bárcena (* 1984), spanischer Autor, Literaturkritiker und Dozent